Діамантова колісниця (Ваджраяна) — течія буддизму
 «Діамантова колісниця» («Алмазна колісниця») — роман Бориса Акуніна